Vy tchio, staritchio? (Вы чьё, старичьё?) est un film soviétique réalisé par Iossif Kheifitz, sorti en 1988.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Youri Chaïgardanov
 Musique : Isaak Chvarts
 Décors : Viktor Ameltchenkov
 Montage : Raisa Izakson, Eïvi Chneïdman

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1988
Film dramatique soviétique